Speed''' kan avse:

Media, fritid och kultur
 Speed (film, 1936) – en amerikansk film med James Stewart i huvudrollen
 Speed (film, 1994) – en amerikansk film med Keanu Reeves och Sandra Bullock i huvudrollerna
 Speed (film, 2007) – en indisk film med Zayed Khan och Urmila Matondkar i huvudrollerna
 Speed metal – en subgenre till heavy metal-musiken som vanligtvis kallas "speed"
 Speedcore – en subgenre till hardcore house, som vanligtvis kallas "speed"

Geografi
 Speed, Kansas – USA
 Speed River – ett vattendrag i Kanada

Se även
 Mount Speed
 Speed Lake